
Pojam -{T2}- može da se odnosi na:

 Enterobakterijski fag T2
 T2 Medium Tank
 Terminator 2: Sudnji dan (T2) – film